Okręty US Navy o nazwie USS  "Whale":
 Pierwszy "Whale" (SS-239) był okrętem podwodnym typu Gato przyjętym do służby w 1942 i złomowany w 1960.
 Drugi "Whale" (SSN-638) był okrętem podwodnym typu Sturgeon przyjętym do służby w 1968 i złomowany w 1997.

Whale